Ба́сов (Ба́сова) — русская фамилия. Известна с XVII века как дворянская фамилия Курской губернии

Носители фамилии

Басов 
 
 
 Басов, Анатолий Иванович (род. 1944) — советский военачальник, командующий воздушными армиями СССР и России, генерал-лейтенант авиации.
 Басов, Арсений Павлович (1805—?) — капитан 1-го ранга, Георгиевский кавалер (№ 8172; 26 ноября 1849).
 
 
 
 Басов, Геннадий Анатольевич (род. 1970) — депутат Севастопольского городского совета, председатель Партии «Русский блок».
 Басов, Дмитрий Николаевич (род. 1963) — советский и американский физик.
 Басов, Емельян (1705—1765) — сержант Нижне-Камчатской команды, вернулся на Камчатку в 1744 году.
 
 Басов, Израиль Матвеевич (1918—1996) — белорусский советский живописец-авангардист.
 
 
 Басов, Осип Николаевич (1892—1934) — советский актёр.
 
 
 Басов, Фёдор Евсеевич (1909—2002) — Герой Советского Союза.
 Басов, Юрий Васильевич (род. 1951) — советский футболист, судья.
 Басов, Яков Александрович (1914—2004) — советский и украинский художник.



Топоним 
 Басов — хутор в Борисовском районе Белгородской области России.

См. также 
 Басовы — дворянские роды

Примечания